High Power peut désigner plusieurs choses:

 High Power, groupe de hard rock français formé en 1977 ;
 , moyen-métrage documentaire indien réalisé par .